Michael Schlitt ist der Name folgender Personen:
* Michael Schlitt (Ethiker) (* 1958), deutscher Stiftungsdirektor
 Michael Schlitt (Jurist) (* im 20. Jahrhundert), deutscher Rechtsanwalt, Fachbuchautor und Professor